Hanslik ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Hanslik (* 1927), deutsche Schriftstellerin
 Daniel Hanslik (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Erwin Hanslik (1880–1940), österreichisch-polnischer Geograph
 Judith Andrée-Hanslik (1906–1951), österreichische Klassische Philologin und Gymnasiallehrerin
 Natalie Hanslik (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Hanslik (1907–1982), österreichischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Hanslick
 Hanzlik
 Handzlik